Дуваниште може бити:

 Дуваниште (Ниш), градско насеље у градској општини Медијана, град Ниш, Република Србија
 Дуваниште (Шабац), насељено место града Шапца, Република Србија